

Patronyme 

 René Leynaud (1910 - 1944), journaliste, poète et résistant français, cité au Panthéon de Paris et ami d'Albert Camus ;
 Amandine Leynaud (1986 - ), handballeuse française.

Voir aussi 
Il y a une Rue René-Leynaud à Lyon.